Bruno Miguel (ator)
 Bruno Miguel (futebolista)
 Bruno Miguel (produtor musical)

Desambiguação